Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Домінік Ван Рост.

Сандрін Тестю виграла титул, перемігши у фіналі Ліндсі Девенпорт з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Яна Новотна (2-ге коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
  Вінус Вільямс (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Патті Шнідер (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Porsche Tennis Grand Prix 1998 Draw 

1998
Тур WTA 1998